Марьково — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Марьково — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Марьково — деревня в Волотовском районе Новгородской области.